Glück Jenő (?–?) labdarúgó-játékvezető
 Glück Jenő (1927–2004) történész